Nell – amerykański dramat psychologiczny z 1994
 Michael Nell – skoczek narciarski